Скрипицино — название нескольких населённых пунктов:
 Скрипицино — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Скрипицино — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Скрипицино — деревня в Переславском районе Ярославской области.